Mijatović oder Mijatovič ist der Familienname folgender Personen:

 Andre Mijatović (* 1979), kroatischer Fußballspieler

 Cvijetin Mijatović (1913–1993), jugoslawischer Politiker (BdKJ)
 Dunja Mijatović, (* 1964), Verfechterin der Menschenrechte sowie Expertin für Medienrecht und Medienregulierung
 Mario Mijatović (* 1980), kroatischer Fußballspieler
 Milomir Mijatović (1953–2020), kroatisch-deutscher Handballspieler und -trainer
 Predrag Mijatović (* 1969), montenegrinischer Fußballspieler
 Rade Mijatović (* 1981), montenegrinischer Handballspieler